Het wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1990 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 6 mei 1990 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, West-Duitsland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Hockenheim